Соревнования по водному поло среди женских команд на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 в Будапеште проходили с 16 по 28 июля 2017 года. Чемпионом соревнований стала сборная США, которая защитила звание чемпиона мира и завоевала свой пятый титул на мировых чемпионатах. Сборная России впервые с 2011 года стала призёром мирового первенства, победив в матче за третье место команду Канады, и выиграла в пятый раз бронзовые медали.

Команды  
Команды, которые принимают участие в турнире:

Азия
 
 
 
Северная и Южная Америка
 
 
 
Африка
 

Европа
 
 
 
 
 
 
 
Океания

Соревнование

Групповой этап 

''Все матчи проходят по местному (центральноевропейскому) времени, UTC+02:00.

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Сетка

Квалификация плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Водное поло на официальном сайте чемпионата  

Чемпионаты мира по водному поло
Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
2017 год в водном поло